Flacey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Flacey (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Flacey (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir

mit Namenszusatz:
 Flacey-en-Bresse im Département Saône-et-Loire